Shark (Requin en anglais) peut faire référence à :

Géographie 
 Shark Valley
 Shark Island en Namibie. 
 Camp de concentration de Shark Island : un camp de concentration sur l'île Shark Island en Afrique orientale allemande
 Inishark parfois appelée Shark Island, est une petite île inhabitée en Irlande.

Cinéma et TV 
 Shark, une série télévisée américaine ;
 The Prisoner of Shark Island, film américain de 1936 réalisé par John Ford ;
 Shark, film américain de 2000 ;
 Shark 3D, film américain réalisé par David R. Ellis, sorti en 2011 ;
 Shark, film australien de .

Jeu vidéo 
 Shark, un jeu vidéo édité par Flying Turtle Games ;
 Shark 3D, un middleware créé pour les ordinateurs, les jeux vidéo et les applications 3D temps réel ;

Autres 
 SHARK, un algorithme de chiffrement
 Shark, un fabricant de casques de moto
 Le Shark, une marque de vêtement française.
 Shark, un ULM conçu par l'entreprise SHARK-AERO
 Shark Robotics, entreprise française de robots pompiers, fabricant du robot Colossus.

Voir aussi 
 Sharks (homonymie)

Homonymie de titre